Holzstraße steht für
 Kärntner Holzstraße, kommunaler Zusammenschluss in Österreich

Örtliche Einzelstraßen:
 Holzstraße  (Düren) mit den Häusern
 Holzstraße 15 (Düren)
 Holzstraße 17 (Düren)
 Holzstraße 19 (Düren)
 Holzstraße 31 (Düren)
 Holzstraße 35 (Düren)
 Holzstraße 68 (Düren)
 Holzstraße (Fürth), siehe: Liste der Baudenkmäler in Fürth/H#Holzstraße
 Holzstraße (Mannheim)

Siehe auch:
 Holzgasse
 Holzweg